Addor ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Addor, Schweizer Sportschütze
 Georges Addor (1920–1982), Schweizer Architekt 
 Jean-Luc Addor (* 1964), Schweizer Politiker 
 Jules-Henri Addor (1894–1953), Schweizer Politiker 

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Addor (North Carolina), im Moore County
Siehe auch:
 Ador